Trkljano (bulgariska: Тркляно) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Trekljano och regionen Kjustendil, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Sofia. Trkljano ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Trkljano är huvudsakligen lite kuperad. Trkljano ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Trkljano. Runt Trkljano är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Zemen,  km sydost om Trkljano. 

I omgivningarna runt Trkljano växer i huvudsak lövfällande lövskog.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kjustendil (region)